Eerste klasse (1937/1938) był 38. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Daring Bruksela. Nowym mistrzem Belgii został zespół Beerschot AC.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1937 w piłce nożnej
1938 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii